Базз Лайтер (значения):

 Базз Лайтер — персонаж и один из главных героев франшизы «История игрушек»
 Базз Лайтер из звёздной команды: приключения начинаются — мультипликационный фильм студии Walt Disney Pictures, вышедший 8 августа 2000 года
 Приключения Базза Лайтера из звёздной команды — мультсериал студии Disney Television Animation
Базз Лайтер — мультипликационный фильм студии Pixar, является спин-оффом франшизы «История игрушек»